Geon steht für:

 Geon (Psychologie) nach Irving Biederman
 Geon (Astrophysik), ein astronomisches Objekt aus Strahlung
 Wang Geon (877–943), König und Gründer des Goryeo-Reiches und der Goryeo-Dynastie, posthum König Taejo genannt
 Geon (Sagengestalt), einen sagenhaften Riesen, der laut Volkserzählung einst an der Lahnquelle im Rothaargebirge gelebt haben soll